kontrtorpedowce typu „E” – seria brytyjskich kontrtorpedowców zbudowana w latach 1902-1905, retrospektywnie nazwana typem „E” w 1913
 niszczyciele typu „E”/„F” – brytyjskie niszczyciele z okresu II wojny światowej